Veronique (voornaam), een meisjesvoornaam
 Véronique (operette), een operette van de Franse componist André Messager
 Véronique (raket), een Franse raket, in gebruik in de jaren 1950-1969
 RTL-Véronique, een commerciële Nederlandstalige Luxemburgse televisiezender, later genaamd RTL 4